Idősebb Jakab apostol (? – 44)
 Ifjabb Jakab apostol (? – 1. század?)
 Jakab, az Úr testvére (? – 62?), az újszövetségi Jakab levelét neki tulajdonítják